Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2008 года — 10-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 13 по 24 апреля 2008 года в Казани, Россия. Сборная Канады стала чемпионом и завоевала свой второй титул, одолев в финале сборную России с разгромным счётом 8:0. Бронзовую медаль выиграла сборная США, победившая в матче за третье место сборную Швеции — 6:3.

Лучшим бомбардиром стал канадец Коди Ходжсон, набравший 12 (2+10) очков за результативность. Лучшим вратарём и самым ценным игроком турнира был признан игрок сборной Канады Джейк Аллен. Лучшим защитником был признан швед Эрик Карлссон, а лучшим нападающим стал россиянин Кирилл Петров.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Белоруссии и Дании пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ^
 *
 *
 ^
 ×
 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2007 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2007 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+4).

Группа B 

Время местное (UTC+4).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+4).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+4).

Полуфинал 
Время местное (UTC+4).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+4).

Финал 
Время местное (UTC+4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Джейк Аллен

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Джейк Аллен
 Защитник:  Эрик Карлссон
 Нападающий:  Кирилл Петров

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джейк Аллен
 Защитники:  Вячеслав Войнов —  Виктор Хедман
 Нападающие:  Кирилл Петров —  Маттиас Теденбю —  Никита Филатов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2008 года
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Международные спортивные соревнования в Казани
Спорт в России в 2008 году
Чемпионаты мира в России
2008 год в Татарстане